

Carriera
Laureato in Educazione fisica all'Università di Castelo Branco, comincia la sua carriera con la squadra portoghese del Nacional, poi alterna esperienze in Brasile e in Portogallo prima di allenare l'Alianza Lima in Perù nel 2001; questo trasferimento in Perù lo porterà ad allenare la nazionale di calcio peruviana, nel periodo tra 2002 e 2005. Ha vinto la Coppa Libertadores 2005 con il San Paolo. Dal 2009 allena l'Al-Rayyan. Il 30 agosto 2011 si dimette da allenatore del Al-Rayyan per accettare la carica di CT della nazionale under 23 qatariota con l'obiettivo di qualificare la squadra ai Giochi Olimpici di Londra.
Ha un ingaggio pari a 3,6 milioni l'anno.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Botafogo: 1995

Cruzeiro: 1997

Alianza Lima: 2001
Sporting Cristal: 2002

Ludogorets: 2018

Atletico Nacional: 2018

Competizioni internazionali

Cruzeiro: 1997
San Paolo: 2005

San Paolo: 2005

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Allenatori di calcio campioni del mondo di club
Italo-brasiliani